Donald Devenish Walsh, auch kurz Donald D. Walsh  (* 31. Oktober 1903; † 23. Mai 1980 in Madison (Connecticut)) war ein US-amerikanischer Didaktiker und Übersetzer, Romanist und Hispanist.

Leben und Werk 
Walsh unterrichtete Französisch und Spanisch an der Eliteschule Choate School (heute: Choate Rosemary Hall) in Wallingford (Connecticut). Von 1949 bis 1956 gab er die Zeitschrift Hispania heraus. Er übersetzte Pablo Neruda, Ernesto Cardenal u. a. ins amerikanische Englisch.

Werke 
(Hrsg.) Seis relatos americanos, New York 1943
Introductory Spanish, New York 1946; A brief introduction to Spanish, 1950
(Hrsg.) Cuentos Americanos con algunos versos, New York 1948
What's what. A list of useful terms for the teacher of modern languages, New York 1965
A handbook for teachers of Spanish and Portuguese, Lexington, Mass. 1969

Literatur 
Robert G. Mead, Jr., Donald Devenish Walsh 1903-1980, in: Hispania 63, 1980, S. 640–642
Ernesto Cardenal, Pluriverse. New and Selected Poems, New York 2009, S. 243 (biographische Notiz)

Romanist
Übersetzer aus dem Spanischen
Übersetzer ins Englische
US-Amerikaner
Geboren 1903
Gestorben 1980
Mann